Furacão Ophelia de 2005 − ciclone tropical pertencente à temporada de furacões no Atlântico de 2005
 Furacão Ophelia de 2017 − um furacão raro que desenvolveu-se ao sudoeste dos Açores. Atingiu a força de furacão de categoria 3 tornando-se o maior furacão do Atlantico oriental. Depois Ophelia começou a enfraquecer e tornar-se num sistema extratropical ao impactar a Irlanda e o Reino Unido provocando 3 mortes. Ophélia trouxe incêndios em Portugal e   Espanha provocando 48 mortes indiretas.